AEC est un sigle qui peut signifier :
 , un composé communément employé en immunohistochimie ;
  ;
 arthrite-encéphalite caprine, une maladie qui touche les chèvres, provoquée par un lentivirus ;
 Assemblée européenne des citoyens, la branche française du réseau international Helsinki Citizens' Assembly ;
 Associated Equipment Company, un constructeur britannique d'autobus et camions ;
 Association des États de la Caraïbe, aux Caraïbes ;
 L'Avenir en commun, le programme de la France Insoumise aux élections présidentielles de 2017 et 2022 ;
 Association des écrivains combattants ;
  ;
 , aux États-Unis ;
 Attestation d'études collégiales, un programme d'études au Québec ;
 , un organisme de définition de normes automobiles, initié par Chrysler, Ford, et General Motors ;
 avant l'ère commune : le suffixe AEC est employé par certains historiens en lieu et place de .